ZVON oder Zvon steht für:

 einen Berg im Oberpfälzer Wald – Velký Zvon
 einen Verkehrsverbund in Ostsachsen – Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien